Dominik Gleđ (oko 1757.  1800.) je bio hrvatski glazbenik i dominikanac iz Dubrovnika. Povjesničari dominikanskoga reda (Stjepan Krasić) zabilježili su njegovo ime, ali se malo zna o njemu.

Izvori 

Dominikanci
Hrvatski glazbenici
Životopisi, Dubrovnik